1954 Голяма награда на Италия е 5-о за Голямата награда на Италия и осми кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 5 септември 1954 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия